Hernesniemi est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1947), neurochirurgien et professeur finlandais
 (née en 1971), sprinteuse finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois